Die Bezeichnung Spätere Han-Dynastie bezieht sich auf zwei chinesische Dynastien:

die Östliche Han-Dynastie (25–220)
die Spätere Han-Dynastie, eine der Fünf Dynastien in der Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Königreiche (947–951)